Пять пенсов — денежный знак, чей номинал составляет 5 пенсов. Например:
 Пять пенсов (Великобритания)
 Пять пенсов (Ирландия)